Sternentor steht für:

 ein fiktives Gerät bzw. Technik in Science-Fiction und Computerspielen, die den unmittelbaren Übergang von einem Start- zu einem weit entfernten Zielpunkt erlaubt, siehe Sprungtor

Das Sternentor ist Titel folgender Werke:
 Das Sternentor (Roman), Roman von Stephen Robinett von 1974 (Originaltitel: Stargate)
 Das Sternentor, eine Hörspielreihe, siehe Commander Perkins

Siehe auch:
 Sterntor
 Stargate